Música
Awakening (álbum de Blessthefall)
Awakening (álbum de Narnia)
The Awakening (álbum de James Morrison)

Cinema
The Awakening (1928)
Awakenings, filme (1990) com Robert De Niro e Robin Williams
The Awakening (2011), filme de terror com Rebecca Hall

Outros usos
Mage: The Awakening, um jogo